Кубок Балтии по футболу 2001 () — 19-й розыгрыш Кубка Балтии по футболу, проходивший с 3 по 5 июля 2001 года в Риге.

Все встречи были сыграны на стадионе Даугава.

В турнире приняли участие сборные Латвии, Литвы и Эстонии.

Победителем в 7-й раз в своей истории стала сборная Латвии.

Результаты

Латвия — Эстония

Литва — Эстония

Латвия — Литва

Финальная таблица

Ссылки 
 omnitel
 RSSSF

 

Футбол в Литве